Соревнования по карате среди женщин в категории до 61 кг на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 8 спортсменок из 8 стран. Соревнования проходили в Бакинском кристальном зале.

Победу в турнире одержала французская каратистка Люси Иньяс, второе место заняла турецкая спортсменка Мерве Чобан, а третье досталось каратистке из Хорватии Ане Ленард.

Призёры

Соревнование

Предварительный раунд

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр